

Генерал-Тошево () — місто в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Генерал-Тошево () — община в Добрицькій області.
 Генерал-Тошево () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.